Dawitaschwili ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgenija Juwaschewna Dawitaschwili (1949–2015), russische Astrologin (genannt: Dschuna)
 Koba Dawitaschwili (* 1971), georgischer Politiker 
 Meri Dawitaschwili (1924–2014), georgische Komponistin
 Micheil Dawitaschwili (* 1991), georgischer Eishockeyspieler
 Schalwa Dawitaschwili (1934–2011), georgischer Komponist
 Suliko Dawitaschwili, georgischer Fußballspieler 
 Suriko Dawitaschwili, (* 2001), georgischer Fußballspieler

siehe auch:
 Bagration-Dawitaschwili, georgisches Fürstenhaus